Miejscowości w USA:
 New Salem – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Pike
 New Salem – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Morton
 New Salem – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Franklin
 New Salem – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie York
Gminy w USA:
 New Salem (ang. New Salem Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie McDonough
 New Salem (ang. New Salem Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Pike
 New Salem (ang. New Salem Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Franklin
 New Salem (ang. New Salem Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Union